Saz puede referirse a:

 Saz, familia de instrumentos de cuerda.
 El nombre común de la planta Salix alba.
 El nombre común de la planta Salix fragilis.